Příjmení Aksjonov (; ) má více nositelů:

 Alexandr Afanasjevič Aksjonov (1908–1943) – hrdina Sovětského svazu
 Alexandr Michajlovič Aksjonov (1919–1943) – hrdina Sovětského svazu
 Alexandr Nikiforovič Aksjonov (1924–2009) – sovětský politik a diplomat
 Olexandr Aksjonov (* 1994) – ukrajinský fotbalista
 Sergej Aksjonov (* 1972) – ruský politik
 Vasilij Aksjonov (1932–2009) – ruský spisovatel
 Vladimir Aksjonov (* 1935) – sovětský kosmonaut ruské národnosti